Dzień ostatni, dzień pierwszy – melodramat radziecki z 1959 roku w reż. Siko Dolidze
 Dzień ostatni, dzień pierwszy – polski cykl filmowy z 1965 roku